Буромский (укр.) — фамилия и топоним.

Персоны 
 Буровский, Андрей Михайлович (род. 1955) — российский писатель, философ, археолог, историк, автор книг в жанрах фантастики, фолк-хистори и научно-популярной литературы.

Топонимы 
 Буровский сельский совет () — входит в состав Городнянского района Черниговской области Украины.

См. также 
 Бурковский
 Буромский